Distretto di Magdalena – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di Magdalena – distretto del Perù nella regione di Cajamarca